BTC je lahko:

 BTC, slovensko nepremičninsko podjetje
 BTC City Ljubljana, predel Ljubljane
 BTC City Ljubljana, slovenski kolesarski klub
 Bitcoin, kriptovaluta
 BTC, bahamsko telekomunikacijsko podjetje
 Salgótarjáni BTC, madžarski nogometni klub